Textor bezeichnet:
 Textor, lateinisches Wort für den Beruf des Webers
 Textor (Familienname), Künstler- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort

TEXTOR steht als Abkürzung für:
 Tokamak EXperiment for Technology Oriented Research (Tokamak-Experiment für technologieorientierte Forschung), einen 2013 stillgelegten experimentellen Kernfusionsreaktor; siehe Forschungszentrum Jülich #Tokamak TEXTOR

Siehe auch:
 Textur (Begriffsklärung)

Abkürzung